Никитчук — фамилия.
 Никитчук, Иван Игнатьевич (род. 1944) — российский политический деятель, депутат Государственной думы Российской Федерации второго, третьего и шестого созыва, член фракции КПРФ. 
 Никитчук, София Викторовна (род. 1993) — студентка из Екатеринбурга, победительница конкурса «Мисс Россия 2015».